Ebenezer Presbyterian Church ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Ebenezer Presbyterian Church (Keene, Kentucky), NRHP-ID: 83002797
 Ebenezer Presbyterian Church (New Bern, North Carolina), NRHP-ID: 97000573